Plaats in Indonesië
 Sombo (Gucialit), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Sombo (Poncol), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java